Akicera är ett släkte av insekter. Akicera ingår i familjen Pamphagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Akicera